Бори́с Ла́рин:
 Ларин, Борис Абрамович (настоящая фамилия: Эпштейн; 1932—1984) — советский детский писатель, поэт, сценарист.
 Ларин, Борис Александрович (1893—1964) — советский лингвист, профессор ЛГУ, член-корреспондент АН УССР, академик АН Литовской ССР.
 Ларин, Борис Александрович — советский охотовед, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства, руководитель исследований популяционной экологии ондатры и динамики её численности на территории СССР. Примечания